La Serie A 1999-2000 fue la edición número 78 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 12 de septiembre de 1999. Los catorce mejor clasificados accederían a los playoffs, con los dos primeros pasando directamente a cuartos de final, mientras que el Bipop Carire Reggio Emilia descendería a la Legadue, así como el BingoSNAI Montecatini, que lo haría por problemas de índole económico.

El campeón sería por primera vez en su historia el Paf Bologna tras derrotar en la final al Benetton Treviso en cuatro partidos.

Temporada regular

Clasificación 

Leyenda:
      Campeón de Italia.
      Accede al playoff por el título.
      Desciende a Serie A2
  Vencedor del campeonato italiano
  Vencedor de la Supercopa de Italia
  Vencedor de la Copa de Italia

Playoffs

Estadísticas 
Mejores anotadores de la temporada regular (primeros 30)

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket
 Temporada 1999-00 en eurobasket.com
 Lega Serie A - 1999-00 Standings and Stats

2000
Baloncesto en 1999
Baloncesto en 2000